Il existe un Cours Franklin-Roosevelt dans un grand nombre de villes, dont :

 Cours Franklin-Roosevelt (Lyon) ;
 Cours Franklin-Roosevelt (Marseille) ;
 Cours Franklin-Roosevelt (Nantes).